

Geografia
 Ifito – comune del Madagascar

Mitologia greca
 Ifito – personaggio della mitologia greca, figlio di Eurito ed ucciso da Eracle
 Ifito – personaggio della mitologia greca, figlio di Naubolo ed un Argonauta che morì nella Colchide
 Ifito – personaggio della mitologia greca, regalò l'arco che fu di Eurito ad Ulisse che a sua volta lo usò contro i Proci
 Ifito – personaggio della mitologia greca, padre di Archeptolemo, l'auriga di Ettore e compagno di Enea nella fuga
 Ifito – personaggio della mitologia greca, abitante dell'Elide ucciso da Copreo
 Ifito – personaggio della mitologia greca, re di Elide che riformò le gare dei giochi di Olimpia e che fu ricordato con un'epigrafe